El término Botija puede referirse a:

Botija, vasija redonda de barro de cuello corto y estrecho.
Botija, un municipio de la provincia de Cáceres, Extremadura, España.
Botija, sobrenombre, un hombre gordo y afable. 
Botija. Regionalismo de Uruguay para referirse a un niño, Botijas (plural) varios niños. Llamar a un niño que no se le conoce su nombre. Similar al "Pibe" de Argentina. 
El Botija, personaje de Los Caquitos, sketch creado por Roberto Gómez Bolaños.

Referencias